Ната́лия Петро́вна Сайко́  (род. 12 января 1948, Таллин, ЭССР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР (1989).

Биография 
Наталия Сайко родилась 12 января 1948 года в Таллине. Там же прошли её детские годы. В детстве Наталия мечтала стать учительницей, балериной или врачом. Но случай решил всё: туристическая поездка в Ленинград, в ходе которой детей сводили на один из спектаклей Большого драматического театра изменил мечты и Наталия твёрдо решила стать актрисой.

В 1970 году окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина. С 1970 года — актриса московского Театра на Таганке. С 1993 года по 2003 год — актриса «Содружества актёров Таганки» (под руководством  Николая Губенко). В 1970—1980-х годах активно снималась в кино. 

С 1993 года не снимается в кино.

Признание и награды 
 Приз за лучшую женскую роль на МТФ в Праге (1970, за фильм «Моя улица»)

Творчество

Роли в театре 
 «Час пик» Е. Ставиньского — Эва
 «Три сестры» А. П. Чехова — Наталья 
 «Деревянные кони» А. П. Абрамова — Сонюшка
 «На дне» М. Горького
 «Пир во время чумы» А. С. Пушкина — Мэри, Лаура
 «Гамлет» Шекспира — Офелия, дочь Полония
 «А зори здесь тихие» Б. Васильева — Соня Гурвич
 «Борис Годунов» А. С. Пушкина

Роли в кино 
 1968 — Деревенский детектив — Зина Анискина
 1970 — Десять зим за одно лето — Тинкуца
 1970 — Моя улица — Маша Скворцова
 1970 — Взрыв замедленного действия — Лиза
 1973 — Совсем пропащий — Мэри Джейн
 1973 — Разные люди — Нина Родионова
 1973 — Как закалялась сталь — Тоня Туманова
 1975 — Лавина — Ольга Вышеславцева
 1977 — Птицы наших надежд — Лия
 1978 — Осенние колокола — Чернавка
 1978 — Москва. Чистые пруды — Валентина Жигулина
 1979 — Старшина — Наташа
 1980 — Я — актриса — Вера Фёдоровна Комиссаржевская
 1980 — Зигзаг — Татьяна
 1982 — Голос — Юлия Мартынова, актриса
 1982 — Свидание — Калерия Петровна
 1983 — Безумный день инженера Баркасова — Зоя Баркасова
 1983 — Жил-был Пётр — Маша
 1983 — Летаргия — Ольга
 1983 — Лунная радуга — Бакулина
 1984 — Маленькое одолжение — Галина Митрофанова
 1984 — Завещание профессора Доуэля — Анжелика Гай, кинозвезда/Моника Браун, певичка из кабаре/Ева, синтетическая женщина
 1984 — Пока не выпал снег… — Лариса
 1985 — Софья Ковалевская — Юлия Лермонтова
 1985 — Противостояние — Анна Кузьминична Петрова
 1986 — Михайло Ломоносов — царица Елизавета Петровна
 1986 — Птичье молоко — Людмила Глазкова
 1986 — Мой любимый клоун — Алиса Польди
 1986 — Без сына не приходи! — мама Коли
 1987 — Единожды солгав… — Эмма Андреевна
 1988 — Утреннее шоссе — Лера
 1988 — Хлеб — имя существительное — Улька
 1989 — Несрочная весна — хозяйка
 1992 — Солнечный день в конце лета — Ольга Николаевна
 1993 — Дикая любовь — Раиса Николаевна, воспитательница в школе-интернате

Примечания

Ссылки 
 Актриса Наталия Сайко из-за тяжёлой болезни мужа стала отшельницей. Экспресс газета. 25 ноября 2018 Интервью Натальи Сайко.
 Актёры советского и российского кино. САЙКО Наталия Петровна

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Актёры и актрисы Театра на Таганке